Kiste steht für:

 Kiste, Behälter
 Kiste (Einheit), Stückmaß für Fensterglas
 alternatives Symbol für Quod erat demonstrandum

Kiste ist der Familienname von:
 Adolph Kiste (1812–1846), deutscher Landschaftsmaler und Radierer
 Georg Kiste (1908–1997), deutscher Maler

siehe auch:
 Kisten (Begriffsklärung)